Огонёк — уменьшительное от огонь. Также означает:

 «Огонёк» — советский и российский общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал.
 «Огонёк» — вечернее развлекательное мероприятие, праздник с участием артистов.
 «Огонёк» — популярная песня военных лет на текст М. Исаковского; автор музыки неизвестен.
 «Огонёк» — песня Н. Богословского на текст Е. Долматовского (1940 г.)
 «Огонёк» — советский и российский завод по производству детских игрушек.
 Огонёк — местное название цветка Trollius asiaticus (Купальница азиатская).
 Огонёк — народное название острого стручкового перца с небольшими плодами рода Капсикум.
 ПСКР серии «Огонёк» — сторожевые корабли.

Персоналии 
 Катя Огонёк (Кристина Евгеньевна Пенхасова; 1977—2007) — российская певица, исполнительница русского шансона.

Населённые пункты 
 Огонёк — посёлок в Погарском районе Брянской области.
 Огонёк — хутор в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.
 Огонёк — деревня в Шадринском районе Курганской области.
 Огонёк — посёлок в Асекеевском районе Оренбургской области.
 Огонёк — посёлок в Ибресинском районе Чувашии.
 Огонёк — исчезнувший посёлок Усть-Майском улусе Республики Саха (Якутия).

См. также 
 «Голубой огонёк»
 Огоньки
 Огонэк
 «Płomyk»
 «Ohníček»

Примечания